Дорнелаш (порт. Dornelas) — топоним.

 Дорнелаш (Амареш) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.
 Дорнелаш (Агиар-да-Бейра) — район в Португалии, входит в округ Гуарда. 
 Дорнелаш (Ботикаш) — фрегезия в Португалии, входит в округ Вила-Реал.
 Дорнелаш (Север-ду-Вога) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Авейру.

См. также 
 Дорнелаш-ду-Зезере — район округа Коимбра (Португалия).